Cartellieri ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Cartellieri (1867–1955), deutscher Historiker und Professor für Geschichte in Jena
 Antonio Casimir Cartellieri (1772–1807), Komponist
 Carmen Cartellieri (1891–1953; gebürtig Franziska Ottilia Cartellieri), österreichische Schauspielerin
 Ferdinando Cartellieri (1830–1859), Kämpfer des italienischen Risorgimento
 Gustav Cartellieri (1941–2010), deutscher Orgelbauer
 Otto Cartellieri (1872–1930), deutscher Historiker und Archivar
 Paul Cartellieri (1807–1881), Kurarzt
 Ulrich Cartellieri (* 1937), deutscher Bankmanager und 2000 bis 2001 Bundesschatzmeister der CDU
 Wolfgang Cartellieri (1901–1969), deutscher Politiker und Staatssekretär